Тито (Титу) ди Аленкар Лима (; более известный как Фрей Тито, Frei Tito; ) — бразильский доминиканский монах, сторонник теологии освобождения, во время военной диктатуры подвергнутый жестоким пыткам, подорвавшим его психическое здоровье и в конечном итоге приведшим к его самоубийству.

Биография 
Лима родился в 1945 году в Форталезе в семье Илдефонсу Родригеса Лимы и Лауры ди Аленкар. Позже он учился в средней школе Лисеу-ду-Сеара, где принимал активное участие в движении Ассоциации студентов-католиков, которое было молодежным отделением Католического действия. В 1963 году стал региональным директором движения и перебрался в Ресифи.

После военного переворота 1964 года и установления в стране диктаторского режима он активно участвовал в растущем сопротивлении и оппозиционных демонстрациях.

В 1966 году Лима был принят в новициат Доминиканского ордена в Белу-Оризонти. Этот этап посвящения в Орден завершился 10 февраля следующего года, и Тито поступил изучать философию в Университет Сан-Паулу, где он жил в монастыре доминиканского ордена Пердизес.

Впервые арестован силами диктатуры в октябре 1968 года за участие в XX съезде Национального союза студентов в Ибиуне, Сан-Паулу. Легальных возможностей для противостояния властям практически не оставалось. Вместе с несколькими другими членами доминиканского ордена, включая Фрея Бетто, Лима влился в боровшееся с военным правительством подполье вокруг леворадикальной организации городских партизан Действие за национальное освобождение, основанной коммунистом Жуаном Карлусом Маригеллой. Там он и получил подпольный псевдоним Фрей Тито («монах Тито»).

4 ноября 1969 года Лима и его товарищи-доминиканцы попали в руки офицера политической полиции Сержиу Флеури из Департамента политического и социального порядка (ДОПС), организатора и командира эскадронов смерти. Примерно в течение месяца Фрея Тито жестоко пытали в штабе ДОПС, а затем доставили в военный гарнизон Тирадентис.

В начале 1970 года, в разгар репрессий, Фрей Тито был подвергнут пыткам в штаб-квартире ДОПС в рамках операции Bandeirantes (которая заключалась в финансировании пыток высокопоставленными бизнесменами). Из тюрьмы он написал письмо о пытках, ставшее символом бразильского правозащитного движения.

В 1971 году Лима был депортирован из Бразилии в Чили, где при власти находилось левое правительство Сальвадора Альенде, однако после свержения того военным переворотом 1973 года, опасаясь за свою жизнь, бежал в Италию. В Риме ему не удалось найти поддержки католической церкви, так как его считали «монахом-террористом». Он переехал в Париж, где его приветствовала община доминиканских монахов.

Ментальное здоровье монаха подкосили пережитые им истязания и пытки от рук бразильского репрессивного аппарата, и оно оставалось нестабильным. Гонения, которым он подвергнулся, обострили у него манию преследования; он боялся похищения и новой встречи с Флеури и другими своими мучителями. Несмотря на психиатрическое лечение, перенесённые им психологические страдания привели его к самоубийству — Лима повесился 10 августа 1974 года.

Отображение в культуре 
Свои воспоминания о борьбе и репрессиях Фрей Тито изложил в книге «Крещение кровью» (Batismo de Sangue). По её мотивам в 2006 году был снят одноимённый фильм, в котором рассказывается история пыток Тито и других священников во время военного режима. Его роль исполнил Кайу Блат.

См. также 
 Фрей Бетто
 Сестра Маурина

Примечания 

Теология освобождения
Богословы Бразилии
Католические священники Бразилии
Доминиканцы Бразилии
Революционеры Бразилии
Жертвы пыток
Повесившиеся